Баб эль-Джадид ( - «Новые ворота») — арабское название нескольких исторических ворот в старых частях некоторых городов на Ближнем Востоке.
 Новые ворота (Иерусалим)
 Баб эль-Джадид (Тунис)
 Баб эль-Джадид (Марракеш)
 Баб эль-Джадид (Триполи)
 Баб эль-Джадид (Фес)
 Баб эль-Джадид (Мосул)

См. также 
 Баб эль-Асса
 Баб эль-Хадид
 Баб эль-Футух
 Баб эн-Наср